Příjmení Tomšů nosí více významných osobností:

 Hana Tomšů (* 1985) – česká bohemistka, literární kritička a básnířka
 Jana Tomšů (* 1957) – česká filoložka
 Josef Tomšů (1864–1938) – český monsignore, politik lidové strany a zakladatel katolického tisku
 Marie Tomšů (1914–2004) – česká herečka